Esistono più comuni francesi con questo nome

Baugy – Cher
Baugy – Oise
Baugy – Saona e Loira